Ludovisi může mít různé významy.

Příjmení:
 Alessandro Ludovisi (1554–1623), pozdější papež Řehoř XV. 
 Ludovico Ludovisi (1595–1632), italský arcibiskup a kardinál
 Ignazio Gaetano Boncompagni Ludovisi, italský kardinál

Místo:
 Ludovisi (rione), římská čtvrť